Groot Haersma State
 Haersma State (Drachten)